Concordiani – abitanti di Concordia (Magdalena)
Concordiani – abitanti di Puerto Concordia